

Nom commun 
Turf est un terme évoquant le sport hippique, les courses de chevaux. La traduction littérale du terme « turf » correspond à gazon / pelouse.

Titre 

Turf est un film français de Fabien Onteniente.

Pseudonyme 

Turf est un auteur de bandes dessinées français.

Toponyme 
Allée du Turf, une allée en forêt de Soignes

Voir aussi